Amorosi – comune italiano in provincia di Benevento
Amorosi – variante del cognome italiano Amoroso
 Antonio Amorosi – pittore italiano
 Vanessa Amorosi – cantautrice australiana

Pagine correlate 
 Amoroso